Плутонийдимарганец — бинарное неорганическое соединение
плутония и марганеца
с формулой MnPu,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Плутонийдимарганец образует парамагнитные кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа F dm,
параметры ячейки a = 0,7292 нм, Z = 8,
структура типа магнийдимедь CuMg
.

Соединение конгруэнтно плавится при температуре 1050°С.

Примечания 

Соединения марганца
Соединения плутония
Интерметаллиды
марг